Angeac est un toponyme pouvant se référer à :

 Angeac-Champagne, une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente (région Nouvelle-Aquitaine) ;
 Angeac-Charente, une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente (région Nouvelle-Aquitaine) ;